La synagogue de Senones est une synagogue située dans la ville française de Senones dans le département des Vosges inclus dans la région administrative Grand Est. Elle a été construite en 1896/97. La synagogue a été  solennellement consacrée le .

Elle a été dévastée pendant l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Comme aucune communauté juive n'a pu être établie après 1945, le Consistoire a vendu la synagogue à la communauté protestante, en soulignant que les Protestants avaient aidé les Juifs pendant la persécution.

Voir aussi

Liens externes 
 Senones - Le judaisme d'Alsace et de Lorraine

Articles connexes 
 Liste de synagogues de France
 Patrimoine juif de Lorraine

Senones
Senones
Synagogue en France